Сущий — один из Божественных атрибутов.
 Сущий — значение имени Иеговы ().

Фамилия
 Сущий, Сергей Яковлевич (род. 1961) — поэт, прозаик, научный работник.

Примечания